Mioarele se poate referi la:

 satul Mioarele din comuna Cicănești, județul Argeș
 comuna Mioarele din județul Argeș